Gerstengarbe ist der Familienname folgender Personen:

 Eleonore Gerstengarbe
 Friedrich-Wilhelm Gerstengarbe, deutscher Klimatologe
 Sybille Gerstengarbe, Wissenschaftliche Mitarbeiterin des Projekts der Humboldt-Universität Berlin zur Geschichte der Leopoldina